Житницы — название населённых пунктов в России:

 Житницы — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Житницы — деревня в Островском районе Псковской области.

См. также 
 Житница
 Житиницы (также Житницы) — деревня в Дновском районе Псковской области.